Аэродром в г. Грязи, Липецкая область (40 км от Липецка) - создан для обеспечения работы Липецкий аэроклуба который был создан в в сентябре 1934 года. (назван в честь Героя Советского Союза М. В. Водопьянова – уроженца липецкого села Студенки). Во время войны Липецкий аэроклуб всем составом вошёл в регулярную армию и преобразован в 6-ю авиационную школу. В 1962 г., решением ЦК ДОСААФ вновь был открыт Аэроклуб. В 1964 г. на базе Липецкого аэроклуба был открыт Липецкий учебный авиационный центр. В настоящее время — «ПОУ Липецкий аэроклуб ДОСААФ России».

На данный момент осуществляются прыжки с парашютом с самолеты Л-410.

Примечания

Ссылки 
 Сайт аэроклуба https://aeroclub-48.ru

Спортивные аэродромы России
Аэродромы Липецкой области
Аэродромы ДОСААФ России